Le Championnat de France de volley-ball Nationale 1 2009-2010 oppose quinze équipes françaises de volley-ball.

Listes des équipes en compétition 
Agde
Aix
Amiens
Volley Club Bellaing Élite
Entente volley Beaucourt-Sochaux
C.N.M. Charenton Volley-Ball
Centre National de Volley-Ball
Conflans-Andrésy-Jouy Volley-Ball
Paris Université Club
Plessis-Robinson Volley-ball
Stade Poitevin Volley-Ball II
Association Sportive illacaise Volley-Ball
Saint-Louis Volley-Ball
Foyer Laïque Saint-Quentin Volley-Ball II
Toulouse TOAC-TUC Volley-Ball II

Classement de la saison régulière 

Les points sont attribués de la manière suivante, 3 points en cas de victoires, 0 points en cas de match nul. Cependant si le match va jusqu'au Tie-break, le vainqueur ne marquera que 2 points et le vaincu récupérera un point.En cas d'égalité de points au classement, c'est le nombre de victoires qui prime, puis le ratio set et enfin le ratio point.

Résultats de la saison régulière

Bilan de la saison

Notes et références

Voir aussi 
Ligue A 2009-2010
Ligue B 2009-2010

Liens externes 
 Résultats sur le site de la FFVB

2010
Volley-ball M3
Championnat M3